Por Battlefield pode estar à procura de:

Localidades 
Battlefield (Missouri), cidade localizada em Missouri;
Battlefield (Shropshire), uma vila localizada em Shropshire;

Música 
 Battlefield Band, grupo musical da Escócia;
 Battlefield (álbum), segundo álbum da cantora Jordin Sparks;
 Battlefield (canção de Jordin Sparks), primeiro single deste álbum;
 "I Live On A Battlefield", a terceira faixa do álbum The Force Behind the Power de Diana Ross;
 "Battlefield", a segunda faixa do álbum A Night at the Opera do Blind Guardian;

Outros 
Battlefield (série), uma série de jogos de computador;

Desambiguação